Beardstown peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 Beardstown, une ville du comté de Cass, dans l'Illinois.
 Beardstown Township, un township du comté de Cass dans l'Illinois.
 , une communauté non-incorporée du comté de Pulaski dans l'Indiana. 
 Beardstown, une communauté non-incorporée du comté de Perry dans le Tennessee.

Homonymie de townships